Burlington puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Canadá 
 Burlington (Terranova y Labrador)
 Burlington (Nueva Escocia)
 Burlington (Ontario)
 Burlington (Isla del Príncipe Eduardo)

en Estados Unidos 
 Burlington (California)
 Burlington (Carolina del Norte) 
 Burlington (Colorado) 
 Burlington (Connecticut) 
 Burlington (Dakota del Norte)
 Burlington (Illinois) 
 Burlington (Indiana) 
 Burlington (Iowa) 
 Burlington (Kansas) 
 Burlington (Kentucky) 
 Burlington (Maine) 
 Burlington (Massachusetts)
 Burlington (Míchigan)
 Burlington (Nueva Jersey)
 Condado de Burlington
 Burlington (Nueva York)
 Burlington (Ohio)
 Burlington (Oklahoma) 
 Burlington (Pensilvania) 
 Burlington (Texas)
 Burlington (Vermont)
 Burlington (Washington) 
 Burlington (Virginia Occidental) 
 Burlington (Wisconsin)
 Burlington (Wyoming)